The Battle of Hastings – poemat Sydneya Hodgesa, ogłoszony w tomie The Battle of Hastings and Other Poems w 1853. Utwór opowiada o bitwie stoczonej 14 października 1066, w której Wilhelm Zdobywca pokonał wojska anglosaksońskie króla Harolda II.

Przypisy

Bibliografia 
 
Angielskie eposy
Utwory literackie z 1853